Шипковица може да се отнася за:

 Шипковица, село в област Перник, България;
 Шипковица, село в община Радовиш, Република Македония;
 Шипковица, село в община Тетово, Република Македония.